Јуба има више значења:
 Јуба I од Нумидије
 Јуба II од Нумидије
 Јуба (река), река у САД
 Округ Јуба (Калифорнија), је округ у америчкој савезној држави Калифорнија
 Јуба (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Јуба (снајпер),